AUE peut faire référence à :
 Association des universités européennes ;
 architectes et urbanistes de l'État ;
 Acte unique européen ;
 .

 Aue, une ville allemande de Saxe.